Slovo zápal má více významů:

 zánět – složitá reakce organizmu na své poškození
 zápal mozkových blan
 zápal plic

příjmení osob
 Hanuš Zápal (1885–1964) – český architekt
 Jaromír Zápal (1923–1984) – český výtvarník a ilustrátor 

jiný význam
 synonymum pro slovo zapálení či podpálení
 lidská vlastnost, která se projevuje nadšením pro nějakou věc a chutí do života, entuziasmus, elán, verva

Externí odkazy